Esistono più comuni francesi con questo nome

Gaujac – Gard
Gaujac – Gers
Gaujac – Lot e Garonna